Mangabe – città e comune del Madagascar situata nel distretto di Maevatanana
 Mangabe – città e comune del Madagascar situata nel distretto di Toamasina II